Calypso bezeichnet:

 Kalypso (Mythologie), eine weibliche Gestalt der griechischen Mythologie (Nymphe oder Nereide)
 Kalypso (Malerin), eine antike griechische Malerin
 Calypso (Musik), einen Tanz und eine Musikrichtung
 Radio Calypso, ein privater Hörfunksender in den Niederlanden
 ein Musikalbum von Harry Belafonte
 Calypso (Mond), einen Saturnmond
 Calypso (Ticketsystem), einen internationalen eTicketsystem-Standard
 als Handelsname ein Insektizid der Bayer AG mit dem Wirkstoff Thiacloprid
 Calypsotief, die tiefste Stelle des Mittelmeers
 Norne (Orchideen), eine seltene Orchideengattung
 Calypso (Kamera), eine Unterwasserkamera von La Spirotechnique Paris – siehe Nikon#Taucherkameras
 eine Verwaltungsoberfläche für das Blog-CMS WordPress
 Calypso-Kliffs, Kliffs im Grahamland, Antarktika
 eine Messsoftware für Koordinatenmessgeräte der Carl Zeiss AG

Schiffe
 HMS Calypso (D61), britischer leichter Kreuzer
 Calypso (Schiff), ein Forschungsschiff von Jacques-Yves Cousteau
 Alcyone#Calypso II, ein nicht realisiertes zweites Forschungsschiff
 Southern Cross (Schiff, 1955), ein Kreuzfahrtschiff, das zeitweise als Calypso fuhr
 The Calypso, ein Kreuzfahrtschiff

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calypso (Montana)
 Calypso (North Carolina)

Siehe auch:
 CALIPSO
 Kalypso